een inwoner van Pinzgau in Salzburg, Oostenrijk
Pinzgauer (kaas), een kaassoort
Noriker, een paardenras die ook wel bekend staat als 'Pinzgauer'
Pinzgauer (rund), een runderras
Pinzgauer (auto), een Oostenrijks vrachtwagenmerk